Als Liebestunnel bezeichnet man:
 Liebestunnel zwischen Klewan und Orschiw, siehe Bahnstrecke Klewan–Orschiw
 Liebestunnel von Obreja, siehe Bahnstrecke Caransebeș–Bouțari–Subcetate#Liebestunnel von Obreja

Siehe auch:
 Busserltunnel